Дью́ла Же́нгеллер (; 27 декабря 1915, Цеглед, Австро-Венгрия — 29 марта 1999, Никосия) — венгерский футболист и футбольный тренер. Один из лучших нападающих довоенной поры в Европе. Был участником чемпионата мира 1938, где стал серебряным призёром первенства, а также вторым бомбардиром соревнования с 6-ю мячами. Женгеллер — 5-кратный лучший бомбардир чемпионата Венгрии, а по общему количеству голов в венгерском первенстве (325 мячей) он занимает 6-е место.

Карьера

Игровая карьера 
Дьюла Женгеллер начал карьеру в аутсайдере венгерского чемпионата, клубе «Шальготарьян» в 1935 году. Несмотря на то, что его клуб выступал неудачно и в результате занял предпоследнее место в чемпионате, сам молодой нападающий играл блестяще, забив 19 голов из 39-ти забитых его командой. Сразу по окончании сезона в Венгрии за ним начали «охоту» ведущие команды страны, в результате чего Женгеллер перешёл в стан серебряного призёра чемпионата, клуб «Уйпешт».

В «Уйпеште» Женгеллер сразу начал забивать — 35 мячей в первый сезон и второе место среди лучших бомбардиров с отставанием лишь на один мяч от Ласло Чеха, а затем два подряд звания лучшего снайпера венгерского первенства, причём во второй раз Женгеллер забил 56 голов, больше половины из 107 мячей, забитых командой. В сезоне 1939-1940 Женгеллер получил травму в выбыл до конца сезона, однако это не помешало ему забить в первых 12-ти матчах 11 голов. Но после восстановления он вновь стал забивать и ещё 3 раза стал лучшим бомбардиром первенства Венгрии. В результате за «Уйпешт» Женгеллер провёл 303 матча и забил 368 голов.

В 1947 году Женгеллер покинул Венгрию и уехал в Италию, где провёл два сезона в «Роме». Но в Италии результативность Женгеллера не была прежней, против него говорили и жесткая игра итальянских защитников и возраст самого Дьюлы, в результате за два сезона он забил лишь 6 голов. После этого он провёл 1 сезон в клубе серии С «Анкониана» и несколько месяцев потренировал «Козенцу» и, благодаря выступлениям за «Хунгарию», уехал в Колумбию, где проработал играющим тренером «Депортиво Самариос», завершив в этой команде свою карьеру футболиста в 1952 году.

В сборной Венгрии Женгеллер дебютировал 2 декабря 1936 года в матче с Англией, проигранном венграми 2:6. А уже в следующей игре 11 апреля 1937 года со сборной Швейцарии Женгеллер на 41-й минуте встречи открыл свой счёт голам за сборную, а затем отличился ещё дважды, сделав хет-трик. В 1938 году, перед началом третьего чемпионата мира по футболу, Венгрия играла товарищеский матч со сборной Греции, в этой игре он забил 5 голов, а его команда выиграла 11:1. На мундиале он забил 6 голов, дважды сделав по дублю, и лишь на 1 мяч больше забил бразилец Леонидас.

Достижения

Командные 
 Чемпион Венгрии: 1939, 1945 (Весна), 1946, 1947
 Обладатель кубка Митропы: 1939

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии: 1938 (31 гол), 1939 (56 голов), 1943 (26 голов), 1944 (33 гола), 1945 (36 голов)
 Футболист года в Венгрии: 1939
 Рекордсмен чемпионата Колумбии по количеству голов в одном матче: 6 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статья на footballtop21.com
 Статья на hajralilak.hu
 Профиль на enciclopediadelcalcio.com

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Футбольные тренеры Венгрии
Игроки ФК «Шальготарьян»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Унион Магдалена»
Тренеры ФК АПОЭЛ
Тренеры ФК «Салернитана»
Тренеры ФК «Козенца»
Тренеры ФК «Равенна»
Тренеры ФК «Анортосис»
Тренеры ФК «Пафос»